Glam rock ou glam metal – gêneros musicais provenientes do hard rock e do heavy metal
Glam (programa de TV) – programa de televisão da Fashion TV Brasil
Glam (canção) – canção de Christina Aguilera do seu sexto álbum de estúdio Bionic
GLAM – banda sul-coreana de K-pop

Desambiguação